Hostrup steht für:
 eine Gemarkung in der deutschen Gemeinde Havetoft im Kreis Schleswig-Flensburg
 Amtsbezirk Hostrup, preußischer Amtsbezirk, während Nordschleswig zu Preußen gehörte
 Jens Christian Hostrup (1818–1892), dänischer Schriftsteller

Kirchspiele und Ortschaften in Dänemark:
 Hostrup Sogn (Esbjerg Kommune)
 Hostrup Sogn (Tønder Kommune)
 Hostrup (Egvad Sogn), auch Norderhostrup, Ort im Kirchspiel Egvad Sogn, Aabenraa Kommune
 Hostrup (Ensted Sogn), auch Süderhostrup, Ort im Kirchspiel Ensted Sogn, Aabenraa Kommune

Siehe auch:
 Hoßtrup